Ninian – nome proprio di persona
4678 Ninian – asteroide della fascia principale
Niniano di Whithorn – vescovo e santo britannico